Tandläkarhögskolan kan avse:

Tandläkarhögskolan i Malmö
Tandläkarhögskolan i Stockholm
Tandläkarhögskolan i Umeå

Se även 
Tandläkarutbildning